Bojan Vručina (Varaždin, 8 de novembro de 1984) é um futebolista profissional croata, atacante, milita no Panserraikos FC.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Croácia
Futebolistas do Panserraikos 1964 FC